Конститу́ция Великобрита́нии некодифицирована, это не писанный документ, а собрание законов, прецедентов и конституционных обычаев Великобритании, которые определяют порядок формирования и полномочия органов государства, принципы взаимоотношений государственных органов между собой, а также государственных органов и граждан.

История 
В течение Английской революции были созданы несколько проектов, которые должны были стать основой для написания конституции. В первую очередь это  — серия манифестов левеллеров, закрепляющих гражданские права, в том числе всеобщее равное избирательное право, и , альтернативный проект, предложенный Генри Айртоном. Эти два проекта обсуждались в ходе Патнейской конференции в октябре 1647 года, однако дебаты были прерваны бегством короля, и в итоге согласительная комиссия приняла лишь аполитичную петицию для представления в парламенте. 

15 декабря 1653 года была принята первая британская писаная конституция под названием , а 26 июня 1657 была принята в качестве новой конституции , предлагавшая установить наследственную власть Кромвеля, и в то же время сохранявшая республиканский характер правления, которая действовала до Реставрации.

Особенности Конституции Великобритании 
Отличительной характеристикой британского конституционного права является его некодифицированность, то есть нет какого-либо единого документа, который можно было бы назвать основным законом страны. Более того, не существует даже точного перечня документов, которые бы относились к Конституции.

Это вызвано особым (по сравнению с другими странами Европы) характером права Великобритании, которое относится к англосаксонской системе, отличительной особенностью которой является использование в качестве источника права судебного прецедента, его главенствующий характер, а также длительным самостоятельным развитием британского права.

Выделяют три составляющих Конституции: статутное право (Statute Law); общее право (Common Law) и конституционные соглашения (Constitutional conventions), которым соответствуют следующие источники права: статуты, судебные прецеденты и конституционные соглашения.

В конституционном праве Великобритании отсутствует различие между «конституционным» и «текущим» законом — действует общий порядок принятия и изменения законов, что определяет «гибкий» характер основного закона, возможность его модификации без прохождения сложной процедуры изменения или дополнения, как в других странах (принятие на референдуме, квалифицированным большинством в парламенте и пр.). При этом стабильность права охраняется обычаем.

Конституция Великобритании, в отличие от многих других документов конституционного и иных отраслей британского права, является единой для всего Соединённого Королевства: для Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Источники Конституции Великобритании

Статуты 
К ним относят акты парламента и акты делегированного законодательства (когда часть полномочий парламента передаётся другим органам государственной, обычно исполнительной, власти).

Всего к статутам конституционного характера относят более двух десятков документов, которые формально никак не выделяются из общего массива правовых актов; в научной доктрине их выделяют лишь по предмету регулирования. Это акты, определяющие форму правления и форму государственного устройства; систему, порядок формирования и компетенцию высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; правовой статус личности:

1) правовые акты, принятые до XX века, но действующие до настоящего времени: Великая хартия вольностей (1215); Хабеас корпус акт (1679); Билль о правах (1689); Акт о престолонаследии (1701), Акт о Союзе (1706—1707) и др.;

2) законы, принятые в XX веке: о Парламенте (, ); о пэрах (, ); о Палате общин (1978); о народном представительстве (1949, 1969, , 1983, , , ); о гражданстве (, 1964, ); ; ; Вестминстерский статут (1931); о министрах Короны (, 1964, ) и др.

3) акты, принятые исполнительной властью на основе прав, делегированных Парламентом (акты министров Короны, местных органов власти и публичных корпораций, среди которых наиболее важными считаются приказы Тайного совета, издаваемые от имени британского монарха, которыми оформляются все решения Кабинета).

Судебный прецедент 
Судебными прецедентами регулируются вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина.

Конституционный обычай 
Традиционно имеет больше политический характер, нежели строго юридический, и в неформальной форме призван дополнительно регулировать сферу деятельности монарха, парламента, правительства и их взаимоотношений. Например, так называемая «конвенция Сьюэла» (по имени Лорда Сьюэла ()) — долгое время считалась определявшей взаимоуважительный процесс передачи полномочий автономным администрациям Соединенного Королевства, а ссылка на неё вписывалась в Акты Парламента, вплоть до того момента, когда в решении Верховного Суда Великобритании от 24 января 2017 года было чётко указано, что «конвенции/конституционные обычаи такого рода» не имеют правового веса, оставаясь лишь политическим обычаем.

Правовая доктрина 
Это труды выдающихся учёных-юристов, к которым относятся Блэкстон (Blackstone), Брэктон (Bracton), Дайси (Dicey), Бэджет (Bagehot), Мэй (May) и другие.

Основные положения конституции Великобритании 
Главой государства является британский монарх. Он назначает лидера победившей на мажоритарных выборах партии премьер-министром, хотя теоретически имеет право утвердить на этот пост любого британского подданного. Монарх даёт королевское согласие на билли парламента, при этом формально имеет право отказать. Монарх может также распустить парламент по совету премьер-министра (не наблюдается на практике), но де-юре обладает властью распустить парламент по собственной воле, без согласия премьера. Прочие королевские полномочия, включая назначение министров кабинета, объявление войны и т. п., входящие в компетенцию исполнительной власти, осуществляются от имени Короны (The Crown) или верховной государственной власти премьер-министром. Роль британского монарха в публичной политике, в основном, ограничена церемониальными функциями, однако монарх сохраняет некоторые исключительные королевские прерогативы.

Монарх санкционирует принятые британским парламентом законы, объявляет о созыве и роспуске Палаты общин, открывает и закрывает сессии парламента. На практике же с 1708 года монарх ни разу не отказал в санкционировании закона, роспуск Палаты общин всегда производится по «совету» премьер-министра.

К королевским прерогативам относится право объявлять войну, заключать мир, осуществлять общее руководство военными действиями, заключать международные договоры. Эти решения не требуют парламентского одобрения. На практике королевские прерогативы монарх применяет после консультации с правительством. В январе 2013 года по решению суда был обнародован документ, из которого стало известно, что министры обязаны консультироваться с монархом более подробно и по более широкому кругу вопросов законодательства, чем считалось ранее. К ним относятся вопросы, касательно королевских прерогатив, наследственных доходов, личной собственности или личных интересов монарха, а также герцогства Корнуолл и герцогства Ланкастерского. Законопроекты по этим вопросам не могут рассматриваться парламентом без .

Парламент Великобритании состоит из Палаты лордов и Палаты общин. Палата общин избирается всеобщим голосованием граждан сроком на 5 лет, но может быть распущена досрочно премьер-министром с согласия монарха. Палата лордов состоит из наследственных и пожизненных пэров. Все законопроекты проходят через обе палаты перед тем, как стать законами. Однако  существенно ослабил роль палаты, заменив её абсолютное вето в отношении решений палаты общин отлагательным.

С конца 1990-х годов Великобритания стала квази-федеративным государством (со странами-автономиями), где отдельные части Соединенного Королевства получили полномочия в различных объёмах на внутреннее самоуправление в рамках т. н. процесса деволюции, включая законодательную деятельность в пределах их компетенции. Так, в результате реформ 1998 и 2016 гг., предоставление частичной политической автономии произошло в Шотландии (в соответствии с Актом о Шотландии 1998 г., Парламент Шотландии получил право изменять ставки отдельных налогов, устанавливать и взимать местные налоги и сборы, а также принимать законы по широкому кругу вопросов, относящихся к социальной и экономической сфере[3]), Северной Ирландии (получила некоторую законодательную власть, но не право изменять налоги[3], за исключением ставки налога с корпораций); а также в виде права издания региональным представительным органом подзаконных актов (постановлений) во исполнение актов Британского парламента — Уэльсу. При этом, Англия осталась единственной частью королевства, лишённой автономии, так как, в соответствии с Актом о Парламентской Унии 1707 г., её интересы защищает Парламент Великобритании[2].

См. также 
 Государственный строй Великобритании

Примечания

Ссылки 
 Конституция Великобритании

 
Великобритания